Евге́ния Семе́новна Лине́цкая (30 ноября 1986, Москва) — российская и израильская теннисистка.

Лучшие достижения на турнирах WTA — полуфиналы в Паттайе и Мемфисе в 2005 году.

Почти весь 2006 год Линецкая пропустила из-за травмы запястья. Вернулась на корт в феврале 2007 года и выиграла затем три турнира ITF — один в Португалии и два в Израиле.

В начале 2007 года Линецкая переехала в Израиль и приняла решение выступать за сборную этой страны в Кубке Федерации. Тем не менее до 2010 года она не провела ни одного матча за сборную Израиля, а в индивидуальных турнирах не участвовала с 2008 года. В апреле 2012 года приняла участие в турнире ITF в Хорватии, где выиграла 2 матча, а затем без борьбы (1-6 0-6) уступила чешской теннисистке, не входящей в топ-500 мирового рейтинга.

Рейтинг на конец года в одиночном разряде 
 2001 — 691
 2002 — 737
 2003 — 221
 2004 — 96
 2005 — 53
 2006 — 1192
 2007 — 594

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты России
Теннисисты Израиля